Upper Peninsula peut désigner :
La péninsule supérieure du Michigan, dans le Michigan, aux États-Unis.
Le lac Upper Peninsula, lac de Californie, aux États-Unis.